Stazione di servizio – struttura destinata al rifornimento di combustibile ed all'assistenza ai veicoli
 Topolino meccanico – film del 1935 diretto da Ben Sharpsteen, conosciuto anche come Stazione di servizio
 Stazione di servizio – film del 1974 diretto da Mark L. Lester
 Stazione di servizio – serie televisiva
 Car wash - Stazione di servizio – film del 1976 diretto da Michael Schultz